Glacier (englisch für Gletscher) steht für:

 Glacier, deutsche Rockband
 Glacier (Koch), für die Eisherstellung verantwortliches Mitglied der Küchenbrigade
 Glacier Express, touristische Eisenbahn in der Schweiz
 Glacier Reinsurance, Schweizer Rückversicherungsgesellschaft
 USS Glacier, Name mehrerer Eisbrecher der US-Navy, siehe USS Glacier (AGB-4)

Gletscher in Frankreich:
 Glacier Blanc, im Écrins-Massiv im Département Hautes-Alpes
 Glacier d’Argentière, im Mont-Blanc-Massiv im Département Haute-Savoie
 Glacier des Bossons, im Mont-Blanc-Massiv im Département Haute-Savoie
 Glacier Noir, im Écrins-Massiv im Département Hautes-Alpes

geografische Objekte in Nordamerika:
 Glacier-Bay-Nationalpark, Nationalpark in Alaska, Vereinigte Staaten
 Glacier-Nationalpark (Kanada), Nationalpark in Kanada
 Glacier-Nationalpark (Vereinigte Staaten), Nationalpark in Montana, Vereinigte Staaten
 Glacier Peak, aktiver Schichtvulkan in den Vereinigten Staaten

geografische Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Glacier Bight, Bucht der Thurston-Insel
 Glacier Bluff, Eisklippe auf Greenwich Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Glacier Point (Südgeorgien), Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Glacier Ridge, Gebirgskamm auf der Ross-Insel
 Glacier Strait, Meerenge vor der Ostküste des Viktorialands

weitere geografische Objekte:
 Glacier Peak (Neuseeland), Berg in der Region Canterbury, Neuseeland

GLACIER steht für:
 GLACIER, General Laboratory Active Cryogenic ISS Experiment Refrigerator, Geräteeinheit zum Einfrieren wissenschaftlicher Experimente auf der Internationalen Raumstation

Siehe auch:
 Glazier

Abkürzung